Топоним в Крыму:
 Кучук-Ламбат — название села Кипарисное в указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 о переименовании населённых пунктов.
 Кучук-Ламбат — название селения, существовавшего в XIX веке на месте села Утёс.
 Кучук-Ламбат — имение на Южном берегу Крыма.